Tarzan of the Apes (boek), het eerste Tarzan-boek van Edgar Rice Burroughs
Tarzan of the Apes (1918), de eerste verfilming van dit boek uit 1918.
Tarzan of the Apes (1999), een direct-naar-video animatiefilm uit 1999.